Il Buddhismo della Via di Diamante è un'associazione religiosa e culturale.

Descrizione
Il Buddhismo della Via di Diamante è un'associazione internazionale fondata da Ole Nydahl, Lama danese della scuola tibetana Kagyu e discepolo del XVI Karmapa insieme alla moglie Hannah.

L'organizzazione riconosce la propria massima autorità in Trinley Thaye Dorje, uno dei due candidati al titolo di XVII Karmapa, e raggruppa seicentotrentatré centri di meditazione e studio del Buddhismo tibetano in cinquantadue nazioni, prevalentemente in Europa, Russia, Usa e Israele.

Voci correlate
Buddhismo tibetano;
Kagyu;
Ole Nydahl;
Trinley Thaye Dorje;
Controversia sul XVII Karmapa;

Collegamenti esterni 

Buddhismo tibetano

en:Diamond Way Buddhism